Enigma désigne :

Biologie  
 Enigma (Weber Bosse 1932) est un genre d'algues rouges. 
 Enigma (Newman 1842) est un genre de coléoptères.

Cirque 
 The Enigma est le nom de scène de Paul Lawrence, artiste de cirque contemporain américain.

Cryptologie 
 Enigma est une machine de chiffrement utilisée en Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale.

Littérature 
 Le Code Énigma, première partie du roman Cryptonomicon rédigé par Neal Stephenson.
 Enigma est un roman de Robert Harris paru en 1995.
 Enigma est un roman d'Antoni Casas Ros paru en 2010.
 Enigma est un roman de Claude Ollier paru en 1995.
 Les Variations Enigma est un roman de Jean-Pierre Naugrette paru chez Terre De Brume.
 Enigma (stylisé Ǝnígmә) est un manga de type shōnen écrit et dessiné par Kenji Sakaki.
Enigma est la première histoire de la série de bande dessinée Champignac créée par BéKa (scénario) et David Etien (dessin).

Musique 
 Variations Enigma est une œuvre symphonique d’Edward Elgar.
 Enigma est un groupe de musique allemand.
 Enigma est un label de rock américain.
 Enigma est un album du groupe de nu metal américain Ill Niño.
 Enigma est un album du rappeur américain Keith Murray.

Cinéma 
 Enigma est un film de 1982 de Jeannot Szwarc.
 Enigma est un film de 2001 de Michael Apted.

Télévision 
 Enigma est une série télévisée d'animation.
 Enigma est une émission de téléréalité marocaine.

Comics 
 Enigma est un personnage de comics, ennemi de Batman.

Jeu vidéo 
 Enigma est un jeu vidéo libre.

Toponyme 
 Enigma est une ville située en Géorgie, aux États-Unis.

Divers
 Enigma, un des plus grands yachts privés
 The Enigma, le plus gros diamant noir naturel au monde, d'origine probablement extraterrestre

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre